Franzkowiak ist der Familienname folgender Personen: 

 Erwin Franzkowiak (1894–1980), deutscher Hockeyspieler
 Lothar Franzkowiak (* 1952), deutscher Jurist und Richter